Een verkeersweg:
 N443 (Frankrijk)
 N443 (Nederland), zie Provinciale weg 443
 N-443 (Spanje)
 N443 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing